Monarchen
Elizabeth I van Engeland (1533-1603), koningin van Engeland van 1558-1603
Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk (1926-2022), koningin van onder andere het Verenigd Koninkrijk van 1952-2022

Echtgenotes
Elisabeth van Oostenrijk (1554-1592), als echtgenote van Karel IX van Frankrijk van 1570 tot 1574 koningin van Frankrijk
Elisabeth in Beieren (1837-1898), als echtgenote van Frans Jozef I van Oostenrijk onder andere koningin van Bohemen en Hongarije van 1854 tot 1898 ("Sisi")
Elisabeth zu Wied (1843-1916) als echtgenote van Carol I koningin van Roemenië van 1881 tot 1914
Elisabeth in Beieren (1876-1965), als echtgenote van Albert I van België, koningin van België van 1909 tot 1934
Elizabeth Bowes-Lyon (1900-2002), als echtgenote van George VI van het Verenigd Koninkrijk onder andere koningin van het Verenigd Koninkrijk van 1937 tot 1952 en daarna betiteld als "koningin-moeder"